Ibb (stad), stad in Jemen
 Ibb (gouvernement), gouvernement in Jemen
 IBB (gebouw), studentencomplex in Utrecht
 Instituto Buena Bista, centrum voor hedendaagse kunst op Curaçao